Китаб ал-Булдан («Книга о странах») может означать:
 Китаб ал-Булдан — труд арабского историка аль-Якуби (IX век).
 Китаб футух ал-булдан — труд арабского историка аль-Балазури (IX век).
 Китаб ал-Булдан — труд историка Абу Ханифы ад-Динавари (IX век).
 Мухтасар Китаб ал-Булдан — труд арабского географа Ибн аль-Факиха (IX—X века).
  — труд историка и географа Якута аль-Хамави (ум. 1229).